SOM может означать:

 SOM – SAM Optimization model - модель оптимизации SAM (Software Asset Management). В SOM применяется набор критериев оценки, опираясь на которые можно последовательно проводить оценочные исследования и давать обоснованные рекомендации. 

 Self-organizing map — самоорганизующаяся карта Кохонена, вид нейронной сети, с обучением без учителя
 Schema Object Model
 System Object Model (формат) - Формат исполняемых файлов в HP-UX и MPE/ix (PA-RISC)
 System Object Model — системная объектная модель (Apple, IBM)
Sign 0f Misery — свободно распространяемый язык для автоматизации выполнения задач в Microsoft Windows
 SOM — турецкая крылатая ракета
 Share of the Market — доля рынка
 Skidmore, Owings & Merrill — американское архитектурное бюро, специализирующееся на проектировании и строительстве небоскрёбов.